Bahnhof Fischbach steht für folgende Bahnhöfe:
 Bahnhof Kelkheim-Fischbach, heute Bahnhof Kelkheim
 Bahnhof Fischbach (b Nürnberg)
 Bahnhof Fischbach (b Ebern) an der Bahnstrecke Breitengüßbach–Maroldsweisach
 Bahnhof Fischbach (Inn) an der Bahnstrecke Rosenheim–Kufstein Grenze
 Bahnhof Fischbach (Oststeiermark) an der Feistritztalbahn
 Bahnhof Fischbach-Camphausen an der Fischbachtalbahn
 Bahnhof Fischbach (Sachsen-Weimar), später Diedorf-Fischbach, an der Bahnstrecke Dorndorf–Kaltennordheim
 Bahnhof Fischbach (Württemberg), später Fischbach (Bodensee), heute Friedrichshafen-Fischbach, an der Bahnstrecke Stahringen–Friedrichshafen
 Bahnhof Fischbach-Weierbach